Kunovec Breg ima 647 stanovnika koji žive u 213 domaćinstava. Danas je Kunovec Breg prigradsko naselje koje spada u grad Koprivnica. Nastalo je u 20. stoljeću. Stanovnici mjesta uglavnom žive od poljoprivrede ili rade u koprivničkim tvrtkama (Podravka, Hartmann, Bilokalnik, Sloga...).

Stanovništvo

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 
 

 

Naselja u sastavu Grada Koprivnice